Podelwitz bezeichnet:

 Podelwitz (Colditz), einen Ortsteil von Colditz, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Podelwitz (Nobitz), einen Ortsteil von Nobitz, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Podelwitz (Rackwitz), einen Ortsteil von Rackwitz, Landkreis Nordsachsen, Sachsen